Anna Austriacka (ur. 7 lipca 1528 w Pradze, zm. 17 października 1590) – arcyksiężniczka austriacka, księżna Bawarii.

Druga córka i trzecie dziecko cesarza Ferdynanda I Habsburga i jego żony Anny Jagiellonki. Dzieciństwo spędziła głównie w Pradze, Innsbrucku i Wiedniu.

4 lipca 1546 roku, na kilka dni przed swoimi osiemnastymi urodzinami, poślubiła w Ratyzbonie księcia Albrechta Bawarskiego, syna Wilhelma IV Bawarskiego i księżniczki Marii Badeńskiej na Sponheimie. Traktat małżeński Anny zawierał klauzulę, która stwierdzała, że w przypadku wymarcia męskich członków dynastii habsburskiej, dziedzictwo austriackie przypadnie Wittelsbachom. Potomek Anny, elektor bawarski Karol Albrecht wystąpił z roszczeniami do krajów naddunajskich w roku 1740 - po śmierci cesarza Karola VI przeciwko Marii Teresie.

W 1550 roku po śmierci Wilhelma IV, Anna została księżną Bawarii, a jej mąż objął sukcesję jako Albrecht V. Księżna zmarła w Monachium i została pochowana w katedrze Frauenkirche.

Rodzina 
Anna i Albrecht V byli rodzicami siedmiorga dzieci:
 Karola (1547),
 Wilhelma (1548-1626) księcia Bawarii, 
 Ferdynanda (1550–1608),
 Marię Annę (1551–1608) - żonę Karola Styryjskiego,
 Maksymiliana Marii (1552–1614),
 Fryderyka (1553–1554),
 Ernesta Bawarskiego (1554–1612) - arcybiskupa Kolonii w latach 1583-1612.

Habsburgowie
Urodzeni w 1528
Zmarli w 1590
Żony władców
Ludzie urodzeni w Pradze